Schweizer Nationalmannschaft steht für folgende Auswahlmannschaften der Schweiz:

 Schweizer Eishockeynationalmannschaft (Männer)
 Schweizer U20-Eishockeynationalmannschaft
 Schweizer Fussballnationalmannschaft (Männer)
 Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen
 Schweizer Männer-Handballnationalmannschaft
 Schweizer Nationalmannschaft Skitourenrennen
 Schweizer Unihockeynationalmannschaft
 Schweizer Unihockeynationalmannschaft der Frauen
 Schweizer Volleyballnationalmannschaft der Frauen